Daberkees ist der Name folgender Gletscher:

 Daberkees (Granatspitzgruppe), ein Gletscher im Bezirk Lienz in der Granatspitzgruppe
 Daberkees (Panargenkamm), ein Gletscher im Bezirk Lienz im Panargenkamm der Venedigergruppe
 Daberkees (Umbalkamm), ein Gletscher im Bezirk Lienz im Umbalkamm der Venedigergruppe